Bothmer kan avse:

 Felix von Bothmer
 Johann Kaspar von Bothmer
 Roland von Bothmer